Adolfo Wildt (1868-1931) – scultore, disegnatore e medaglista italiano
 Pauline van der Wildt (1944) – ex nuotatrice olandese
 Rupert Wildt (1905-1976) – astronomo statunitense di origine tedesca